Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Bas-Saint-Laurent

Albertville

Amqui

Auclair 

Démission de François Poirier (conseiller #1) peu avant le .

Baie-des-Sables 

Démission de Lynda Bernier (conseillère #1) peu avant le .

Odette Simoneau est élue conseillère #1 le .

Démission de Jean-Noël Veillette (conseiller #3) le .

Démission de Sylvie Bouffard (conseillère #6) le .

Gabrielle Trigaux et Marie-Claude Saucier sont respectivement élues conseillères #3 et #6 le .

Démission de Jean-Daniel Laberge (conseiller #5) le .

Alain Leprince est élu conseiller #5 le .

Démission du maire Denis Santerre pour raisons de santé en .

Véronique Lamarre assure le rôle de mairesse suppléante jusqu'à l'élection de Marie-Claude Saucier (conseillère #6) à la mairie par cooptation le .

Biencourt 

Édouard Perreault remplace Jean-Guy Roussel à titre de conseiller #6 en cours de mandat.

Cacouna

Causapscal 

Mario Bouchard remplace Dave Robichaud à titre de conseiller #2 avant février 2020.

Dégelis 

Démission de Simon Potvin (conseiller #6) peu avant le .

Gustave Pelletier devient conseiller #6 en .

Esprit-Saint 

Élection partielle au poste de maire le .
Organisée en raison de la démission du maire Réjean Morissette en raison d'un malaise au sein du conseil municipal en .

Démission de Gilles Lévesque (conseiller #1) peu avant le .

Marjorie Blanchette est élue sans opposition conseillère #1 le .

Élection de Dorys Taylor au poste de mairesse le .

Démission de Daniel Proulx (conseiller #3).

Valérie Mailloux est élue sans opposition conseillère #3 le .

Grand-Métis 
 

Élection partielle au poste de conseiller #4 le .
Élection organisée en raison de la démission du conseiller Denis Paquet.
Mme Lucienne Vignola Ouellet est élue conseillère #4

Démission de Luc Fournier (conseiller #6) le .

Raymond L'Arrivée est élu conseiller #6 le  et assermenté le .

Grosses-Roches

Kamouraska 

Viviane Métivier et Denis Robillard deviennent respectivement conseillère #3 et conseiller #6 en cours de mandat.

L'Isle-Verte 

Démission de Ginette Côté (conseillère #2) peu avant le .

La Pocatière 

Décès de Lise Garneau (conseillère #3) le .

La Rédemption 

Démission de Simon Chassé (conseiller #5) le .

Simon-Yvan Caron siège au conseil à titre de conseiller #5 à partir du .

Démission de la mairesse Sonia Bérubé le .

Simon-Yvan Caron (conseiller #5) et élu sans opposition maire par le conseil municipal le .

Démission d'André Fournier (conseiller #3) pour cause de perte de confiance envers l'administration du maire le .

La Trinité-des-Monts 

Démission de Benoit Laroche Ladrie (conseiller #2) en .

Élection par acclamation de Lise Lebel au poste de conseillère #2 le .

Démission de Julie Lacroix-Danis (conseillère #3) peu avant .

Démission de Dave Côté (conseillère #5) peu avant .

Élection par acclamation de Lawrence Brisson et de René Morin, respectivement au poste de conseiller #3 et #5, le .

Démission du maire Yves Detroz et de Langis Proulx (conseiller #1) le . Démissions suivies par celle des conseillers Lise Lebel et René Morin

Administration provisoire de la Commission municipale du Québec du  jusqu'à l'élection municipale de 2021. Nicole Desprès (conseillère #6) agit à titre de mairesse suppléante durant cette période.

Démission de Lawrence Brisson (conseiller #3) après juin 2019.

Lac-au-Saumon

Lac-des-Aigles 

Démission de Nadia Sheink (conseillère #5) peu avant le .

Élection partielle au poste de conseiller #5 le .
Élection de Simon Bois au poste de conseiller.

Lejeune 

Démission de Norbert Michaud (conseiller #6) pour raison de santé le .

Armelle Kermarrec devient conseillère #6 en cours de mandat.

Les Hauteurs 

Décès d'Étienne Bélanger (conseiller #1) peu avant le .

Emmanuel Bélanger siège au conseil à titre de conseiller #1 à partir du .

Les Méchins

Matane

Métis-sur-Mer 

Démission de René Lepage (conseiller #4) peu avant le .

Christopher Astle siège au conseil à titre de conseiller #4 dès le .

Mont-Carmel 

Démission de Fany Moreau-Harvey (conseillère #3) le .

Réjeanne Raymond Roussel entre au conseil à titre de conseillère #3 le .

Mont-Joli

Notre-Dame-des-Neiges

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Notre-Dame-du-Portage

Packington

Padoue 

 Le poste de conseiller #4 est comblé par Lucette Algerson entre  et .

Démission de Yannick Fortin (conseiller #3) vers la fin 2020/début 2021.

Pohénégamook

Price 

Élection partielle au poste de conseiller #2 le .
Organisée en raison de la démission de Nancy Dubé le .
Élection de Marie-Renée Savard au poste de conseillère #2.

Démission de Ghislain Michaud (conseiller #3) peu avant le .

Rimouski

Rivière-Bleue

Rivière-du-Loup

Rivière-Ouelle 

Yves Martin remplace Dario Gagnon à titre de conseiller #3 en .

Saint-Adelme 

Démission de Marcel Gauthier (conseiller #3) peu avant le .

Cynthia D'Astous entre au conseil à titre de conseillère #3 autour du .

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Saint-Alexandre-des-Lacs 

 Les postes de conseiller #4 et #5 sont comblés respectivement par Charles Poulin et Marcel Pilote entre  et .

Démission de Charles Poulin (conseiller #4) le .

Saint-Anaclet-de-Lessard 

Démission de Jean-François Chabot (conseiller #4) le .

Vanessa Lepage-Leclerc entre au conseil à titre de conseillère #4 le .

Saint-André

Saint-Antonin 

Michel Gagnon remplace Denis Fortin à titre de conseiller #5 en cours de mandat.

Saint-Arsène

Saint-Athanase 

Départ de Dave Landry (conseiller #3) à la fin de la séance du .

Élection sans opposition de Claude Patry au poste de conseiller #3 le .

Démission de Dilan Dumont (conseiller #2) le .

Démission de Chantale Alain (conseillère #1) le .

Saint-Bruno-de-Kamouraska 

Démission de Joël Landry (conseiller #6) en août-septembre 2018.

Michel Ferland fait son entrée au conseil à titre de conseiller #6 en novembre 2018.

Démission de Gabrielle Filteau-Chiba (conseillère #5) en janvier 2019.

Julie Nadeau entre au conseil à titre de conseillère #5 en février 2019.

Saint-Charles-Garnier 

 Le poste de conseiller #5 est comblé par Denis Blanchette entre  et .

Saint-Clément 

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="230px" colspan="2" | Partis
! bgcolor="#DDDDFF" width="200px" | Candidats conseiller #6
! bgcolor="#DDDDFF" width="50px" | Vote
! bgcolor="#DDDDFF" width="30px" | %
|-
| bgcolor=#0073BB width="30px" |  
| Nouvelle vision
| Luc Veilleux (Sortant')
| colspan="2"|Sans opposition
|}

 Saint-Cléophas 

Réjean St-Laurent entre au conseil à titre de conseiller #1 et Micheline Morin à titre de conseillère #4 avant ou le .

Démission de Réjean St-Laurent (conseiller #1) .

 Saint-Cyprien 

Démission d'Enrico Bélanger (conseiller #4) le .

Anabelle Dubé entre au conseil municipal à titre de conseillère #4 en mars-avril 2019.

Fin du mandat de Ève Bachand (conseillère #5) le .

 Saint-Damase 

Élection partielle au poste de maire le .
Organisée à la suite du départ du maire Jean-Marc Dumont pour des raisons personnelles en décembre 2019.
Intérim assuré par la mairesse-suppléante Martine Côté, conseillère #5.
Démission de Martin Carrier (conseiller #3) et de Martine Côté (conseillère #5) pour se présenter lors de l'élection partielle.
Martin Carrier est élu maire en .

André Gagnon (conseiller #2) démissionne en cours de mandat.

 Saint-Denis-De La Bouteillerie 

Manon Bélanger remplace Jean-Luc Therrien à titre de conseillère #6 en cours de mandat.

 Saint-Donat 

Démission de Claude Gagnon (conseiller #5) en avril-mai 2018 pour accepter le poste de directeur-général.

Patrick Lavoie entre au conseil municipal à titre de conseiller #5 le .

 Saint-Éloi 

 Le poste de conseiller #5 est comblé par Mireille Gagnon entre  et .

 Saint-Elzéar-de-Témiscouata 

Démission de Yan Marceau (conseiller #4)  le 

Démission de Bertrand Émond (conseiller #5)  le  et de Julie Perron (conseillère #6) le .

Hélène Durette, Katy Nadeau et Mélissa Boucher Caron entrent au conseil respectivement de conseillère #4, #5 et #6 lors de la séance du .

 Saint-Épiphane 

 Saint-Eugène-de-Ladrière 

Élection partielle pour le poste de conseiller #2 le .
Organisée en raison de la démission de Brigitte Chapados (conseillère #2).
Élection de Vanessa Gagnon-Desjardins au poste de conseillère #2.

{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable"
|-
! bgcolor="#DDDDFF" width="200px" | Candidats conseiller #2
! bgcolor="#DDDDFF" width="50px" | Vote
! bgcolor="#DDDDFF" width="50px" | %
|-
| Vanessa Gagnon-Desjardins| 92| 81,4'''
|-
| Régine Fleury-Fortin
| 21
| 18,6
|}

Décès de Fernand Caron (conseiller #4) en avril-mai 2019.

Claude Viel entre au conseil municipal à titre de conseiller #4 le .

 Saint-Eusèbe 

Élection partielle pour le poste de conseiller #3 le .
Organisée en raison de la constatation de la fin de mandat de Steve St-Pierre le  par la Commission municipale du Québec après 90 jours sans présence au séance du conseil de ville
Lise Blanchette est élue conseillère #3.

 Saint-Fabien 

Démission de Pierre Bergeron (conseiller district #1) en .

Élection par acclamation de Jane Lefebvre au poste de conseillère du district #1 en .

Démission de Marc Beauchesne (conseiller du district #3) pour raisons personnelles en septembre-octobre 2019.

Dany Héon est élu conseiller du district #3 le .

Démission de Dany Héon (conseiller #3) et de Normand Chénard (conseiller #6).

Élection par acclamation de Gaétan Dubé et de Marie-Ève Jean respectivement au poste de conseiller #3 et #6.

Démission de Jane Lefebvre (conseillère district #1) en raison de son déménagement dans la région de Québec en .

Élection par acclamation de Mélissa Perreault au poste de conseillère du district #1 en .

 Saint-François-Xavier-de-Viger 

 Saint-Gabriel-de-Rimouski 

 Le poste de conseiller #2 est comblé par Étienne Lévesque entre  et .

 Saint-Gabriel-Lalemant 

 Les postes de conseiller #3 et conseiller #4 sont comblés par Gilles DesRosiers et France Simard entre  et .

Démission d'Evans Gagnon (conseiller #1) le .

Steeve Thériault est proclamé élu conseiller #1 le .

Démission de Gilles Pelletier (conseiller #2) le .

 Saint-Germain 

Démission de Gervais Couture (conseiller #3) peu avant le .

Maxime Alexandre entre au conseil à titre de conseiller #3 peu avant le .

 Saint-Guy 

Yvan Sirois remplace Gilles Roussel à titre de conseiller #5 en cours de mandat.

Démission de Roger Rioux (conseiller #1) peu avant le .

 Saint-Honoré-de-Témiscouata 

 Les postes de conseiller #4 et conseiller #5 sont comblés par Manon D'Amours et Nicholas Dubé entre  et .

Démission de Manon D'Amours (conseillère #4) en août-septembre 2018.

Richard Belzile entre au conseil à titre de conseiller #4 le .

Démission de Richard Belzile (conseiller #4) en avril-mai 2019.

Viateur Dubé entre au conseil à titre de conseiller #4 le .

 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 

 Le poste de conseiller #6 est comblé par Carl Gagné entre  et .

Démission de Bertrand Thériault (conseillère #3) le .

 Saint-Jean-de-Cherbourg 

Jocelyn Bergeron remplace Victorienne Gagné (conseillère #4) en cours de mandat.

Mélanie Dubé (conseillère #3) démissionne avant la fin de son mandat.

 Saint-Jean-de-Dieu 

Décès de Jean-Claude Caron (conseiller #3) le .

Démission de Frédéric Leblond (conseiller #2) le .

 Saint-Jean-de-la-Lande 

 Le poste de conseiller #3 est comblé par Raymond Boutot entre  et .

 Saint-Joseph-de-Kamouraska 

 Saint-Joseph-de-Lepage 

Élection partielle au poste de conseiller #1 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller Sylvain Vignola en avril-mai 2020.
Sylvain Claveau devient conseiller #1 en .

Démission de Myriam St-Laurent (conseillère #5) le .

Vacance du poste de conseiller #3 (Hugo Béland).

 Saint-Juste-du-Lac 

Démission de Jean-Claude Rodrigue (conseiller #5) pour des raisons médicales le .

Démission de Chloé Ouellet (conseillère #1) en raison de modifications dans ses engagements professionnels le .

Denise Lord et Yvan Lepage occupent respectivement les postes de conseillère #1 et de conseiller #5 en .

Élection partielle au poste de maire 
Organisée en raison de la démission du maire Jean-Jacques Bonenfant pour des raisons personnelles. 
Mario Guimont, conseiller #3, assure entretemps les fonctions de pro-maire. 
Élection par acclamation de Michel Normand le .

 Saint-Léandre 

Démission d'Emmanuel Bernier (conseiller #5) peu avant le .

Andrée Blouin devient conseillère #5 autour de septembre-octobre 2019.

Démission en bloc de Rose Lagacé (conseillère #3), Guylaine Ouellet (conseillère #2), Gilles Rioux (conseiller #1) et Normand Lévesque (conseiller #6) le .

Jean-Martin Villeneuve, Gilles Murray, Marc-André Bérubé et Joyce Truchon sont élus par acclamation respectivement conseiller #1, #2, #3 et #6 le .

 Saint-Léon-le-Grand 

 Saint-Louis-du-Ha! Ha! 

Démission d'Annie Jalbert (conseillère #4) et de Marie-Ève Pelletier (conseillère #6) après avoir envoyé une mise en demeure à la mairesse le .

Roberto Pelletier et Gilles Dumont deviennent respectivement conseiller #4 et conseiller #6 peu avant le .

Démission de Gilles Pelletier (conseiller #2) peu avant le .

Démission de la mairesse Sonia Larrivée en raison d'une nomination à un poste incompatible avec le poste de mairesse le .

Gilles Dumont (conseiller #6) assure l'intérim à titre de maire suppléant.

 Saint-Marc-du-Lac-Long 

 Saint-Marcellin 

Pascale Charest (conseillère #2), André-Pierre Vignola (conseiller #3) et Dominic Proulx (conseiller #6) quittent leurs postes en cours de mandat.

Geneviève Morneau devient conseillère #2 en cours de mandat.

 Saint-Mathieu-de-Rioux 

 Saint-Médard 

 Le poste de conseiller #2 est comblé par Gaston Bernier entre  et .

 Saint-Michel-du-Squatec 

Démission d'Alain Malenfant (conseiller #1), Mario Poitras (conseiller #3) et Frédéric Lagacé (conseiller #5) en .
Élection partielle prévue pour le , mais reportée et annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

 Saint-Modeste 

 Saint-Moïse 

 Saint-Narcisse-de-Rimouski 

 Saint-Noël 

Démission de Jean-Louis Roussel (conseiller #6) en .

Géatan Landry devient conseiller #6 en octobre-novembre 2019.

 Saint-Octave-de-Métis 

 Saint-Onésime-d'Ixworth 

Démission de Gilles Gagnon (conseiller #6) en juillet 2019.

Alfred Ouellet devient conseiller #6 en octobre 2019.

Démission de Marie-Ève Lévesque-Gaudreau (conseillère #3) en novembre-décembre 2019.

Roxanne Simard-Mills devient conseillère #3 en janvier 2020.

Démission de Roxanne Simard-Mills (conseillère #3) le .

 Saint-Pacôme 

Démission de Nathalie Desroches (conseillère #6) en .

Démission d'Alain Desjardins (conseillère #2) en .

Philippe Gauvin-Lévesque et Martin Morais sont élus respectivement conseillers #2 et #6.

 Saint-Pascal 

Démission de Daniel Beaulieu (conseiller #4) le .
Élection de François Gagné-Bérubé au poste de conseiller #4.

 Saint-Paul-de-la-Croix 

Démission de Micheline Gagné (conseillère #2) en dénonciation de l'attitude négative de certains collègues le .

Démission en bloc des conseillers Julie Bélanger, Jérôme Dancause, Johanne Charron et Christine Malenfant (conseillers #1, #3, #4 et #6) en raison d'une ambiance malsaine'' au sein de conseil municipal le .

Démission de Réjean Caron, conseiller #5 et dernier conseiller encore en poste, le .

Élections partielles aux postes de conseillers #1, #2, #3, #4 et #6 le .
 Sont élu(e)s: Simon Desmeules (conseiller #1), Marjolaine April (conseillère #2), Serge Boucher (conseiller #3), Guillaume Deslauriers (conseiller #4), Johanne Charron (conseillère #5) et Éric Pellerin (conseiller #6), avec une participation de 231 électeurs sur 305 (~75%).

Élection partielle au poste de maire le .
Organisée en raison de la démission du maire Simon Périard pour raisons de santé en .
Élection de Jérôme Dancause, conseiller de 2017 à juillet 2019, au poste de maire.

Saint-Philippe-de-Néri

Saint-Pierre-de-Lamy 

 Le poste de conseiller #1 est comblé par Paul-Antoine Loranger entre  et .

Démission de Nancy Lévesque (conseillère #3) en raison de son déménagement en dehors de la municipalité le .

Démission d'Émilien Rioux (conseiller #2) en raison de son déménagement à Rimouski le .

Saint-René-de-Matane 

Julie Gagné remplace Berthe Fortin au poste de conseillère #2 en cours de mandat.

Serge Fillion remplace Jean-Pierre Martel au poste de conseiller #6 en cours de mandat.

Saint-Simon 

Élection partielle au poste de maire et de conseillers #1 et #2 le 
Élections organisées en raison de la démission du maire Wilfrid Lepage en  pour raison de santé. La conseillère Jacqueline D'Astous agit à titre de mairesse-suppléante
Élection de Richard Caron au poste de maire et de Diane Lamarre et André Rioux respectivement aux postes de conseillers #1 et #2.
Démission du conseiller #4 Clément Ouellet en . Geneviève Vezeau devient conseillère #4 le

Saint-Tharcisius 

Francis Caouette devient conseiller #2 en cours de mandat.

Jacques Rochon remplace Gino Valcourt au poste de conseiller #1 en cours de mandat.

Renaud Arguin remplace Lisette St-Pierre au poste de conseiller #6 en cours de mandat.

Saint-Ulric

Saint-Valérien

Saint-Vianney 

Cathy Santerre remplace Philippe Anthony Jean au poste de conseiller #2 en cours de mandat.

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 

Nancy Malenfant remplace Joannie Thibault au poste de conseillère #4 avant le .

Sainte-Angèle-de-Mérici 

Démission de Stéphane St-Onge (conseiller #6) avant .

Élection de Carole Ferraris au poste de conseiller #6 le .

Nomination au poste de maire par le conseil municipal le 
Rendue nécessaire en raison de la démission du maire Michel Côté durant la semaine du .
Élection de Réginald Dionne (conseiller #5) au poste de maire.

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Sainte-Félicité 

 Élection partielle au poste de maire le .
 Le conseiller #3 Andrew Turcotte est nommé maire sans opposition.

 Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
 Élection de Diane Marceau au poste de conseillère #3.

Sainte-Flavie 

Démission de Rose-Marie Gallagher (conseillère #6), ancienne mairesse de 2013 à 2017, en 2020.

Sainte-Florence 

Démission de Lorraine Dufour (conseillère #5) le .

Démission de Christina Donnais-Gallant (conseillère #1) le .

Hélène Plante devient conseillère #5 peu avant le .

Marcel Gendron devient conseiller #1 peu avant le .

Démission de Marcel Gendron (conseiller #1) le .

Johanne Caissy devient conseillère #1 peu avant le .

Démission de Normande Plante, conseillère #3, en .

Sainte-Françoise 

François Gill (conseiller #1) quitte le conseil municipal en cours de mandat.

Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

 Le poste de conseiller #2 est comblé par Marie-Ève Blache-Gagné entre  et .

Démission de Marie-Ève Blache-Gagné, conseillère #2, en .

Sainte-Irène 

Démission de Karine Deschênes, conseillère #5, en avril-mai 2020.

Démission du maire Jérémie Gagnon en .
Sébastien Lévesque, conseiller #1 et qui assure le rôle de maire-suppléant, est nommé maire de la municipalité par le conseil municipal le .

Sainte-Jeanne-d'Arc 

Démission de Robert Labrecque, conseiller #6, le .

Michel Verrault devient conseiller #6 en .

Sainte-Luce 

Démission de la mairesse Maïté Blanchette Vézina en raison d'une nomination incompatible avec son poste le .
Micheline Barriault, conseillère #5, agit à titre de mairesse suppléante.
Roch Vézina, conseiller #2, est nommé maire par une majorité des voix du conseil municipal le .

Sainte-Marguerite-Marie

Sainte-Paule 

Démission de Réginald Lizotte (conseiller #5 depuis 2015) en .

Sainte-Rita 

Démission de Micheline Cyr Rainville (conseillère #1) pour des raisons de santé le .

Démission de Blaise Gagné (conseiller #4) pour cause de déménagement le .

Jean Gagnon est élu conseiller #1 et assermenté le .

Émile Dubé est élu et assermenté conseiller #4 le .

Sayabec 

Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
Organisée en raison du départ de Jimmy Bouillon.
Hugues Berger est élu conseiller #3.

Marie Element devient conseillère #5 en remplacement de Diane Pinneault en cours de mandat.

Témiscouata-sur-le-Lac 

 Élection partielle au poste de maire le .
 Organisée en raison de la démission du maire Gilles Caron à la suite d'une polémique dans le dossier des arénas.
 Élection de Gaétan Ouellet au poste de maire.

Démission d'Élisabeth Cloutier, conseillère du district #6, en .

Démission d'Annette Rousseau, conseillère du district #5, après 11 ans de vie publique municipale et un désaccord de trop avec l'orientation du conseil en .

Trois-Pistoles

Val-Brillant 

Élection partielle au poste de conseiller #2 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller Jean Côté.
Anne Turbide est élue conseiller #2.

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Bas-Saint-Laurent
Histoire du Bas-Saint-Laurent
 Résultat